L'expression Révolution syrienne peut désigner :

 La grande révolte syrienne de 1925-1927 ;
 La guerre civile syrienne commencée en 2011, dans le contexte du printemps arabe, a commencé par un soulèvement populaire contre le régime en place et est fréquemment appelée Révolution syrienne.